Ruche (motorfiets)
 Ruche (kleding)
 Ruché, een Italiaanse rode druivensoort